Chorfa – comune dell'Algeria nella provincia di Bouira
Chorfa – comune dell'Algeria nella provincia di Mascara